Gregorio Gutiérrez González (1826-1872), poète colombien ;
 Gregorio González Galarza (1869-1948), photographe espagnol ;